Порожки — деревня в Волотовском муниципальном районе Новгородской области, с 12 апреля 2010 года входит в сельское поселение Волот.

Деревня расположена в Приильменской низменности, находится на высоте 74 м над уровнем моря, на правом берегу реки Перехода. Непосредственно ко Взглядам примыкают ещё три деревни: Клинково — с севера, Взгляды — с юга и Уницы — с запада. Транспортное сообщение деревни осуществляется через, находящиеся в непосредственной близости — Взгляды, которые находятся на автодороге  между Волотом и Старой Руссой.

История 
В XIX веке в Порожках был построен храм Благовещения Пресвятой Богородицы, являющийся одной из главных и старейших достопримечательностей района.

До 12 апреля 2010 года деревня входила в ныне упразднённое Взглядское сельское поселение.

Экономика, социально-значимые объекты и достопримечательности 
В деревне есть муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа д. Порожки»

Примечания 

Населённые пункты Волотовского района